FSV peut désigner :
 Fonds de solidarité vieillesse, un établissement public français ;
 , une fiducie d'investissement britannique contrariant activement gérée, qui vise à obtenir une croissance du capital à long terme principalement par le biais d'investissements dans des sociétés cotées au Royaume-Uni.